Диян Вукоевич (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Рослетта», в котором начал заниматься с пяти лет. В клубе прошёл путь от детской команды до основного состава. В 2011 году дебютировал за взрослую команду в третьем шведском дивизионе, где за два года провёл 36 игр и забил 17 мячей.

В декабре 2012 года Вукоевич перешёл в «Йёнчёпингс Сёдра», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три года. Первую игру в новой команде провёл 10 марта 2013 года в рамках группового этапа кубка страны с «Юргорденом», появившись на поле на 79-й минуте вместо Андре Чалишира. 13 мая дебютировал за клуб в Суперэттане в игре с «Эргрюте», выйдя вместо Роберта Гояни в середине второго тайма.

Затем на протяжении четырёх сезонов выступал за «Арамейск-Сюрианску», «Ассириску Турабдин» и «Хускварну». В декабре 2018 года подписал однолетний контракт с «Норрбю», где забил восемь мячей в 24 матчах в Суперэттане.

7 января 2020 года перебрался в словацкий «Спартак» из Трнавы. 16 февраля дебютировал в чемпионате Словакии в домашней встрече со «Слованом», в которой Вуковевич вышел на замену на 80-й минуте вместо Алекса Собчика.

31 июля 2020 года вернулся в «Норрбю», заключив контракт на 2,5 года. Через два дня сыграл первую игру после возвращения против своей бывшей команды «Йёнчёпингс Сёдра». В сезоне 2021 года забил 15 мячей в 29 играх, став лучшим бомбардиром команды в турнире.

23 января 2022 года перешёл в «Дегерфорс», с которым подписал трёхлетнее соглашение. Первую игру в составе нового клуба провёл 19 февраля в рамках группового этапа кубка Швеции против «Шильебу». Вукоевич вышел в стартовом составе и отметился дублем, чем помог своей команде победить с разгромным счётом 6:1.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Дегерфорса» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Йёнчёпингс Сёдра»
Игроки ФК «Хускварна»
Игроки ФК «Норрбю»
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Игроки ФК «Дегерфорс»